Джибри́ль Сидибе́ (; 29 июля 1992, Труа, Франция) — французский футболист. Выступает на позиции правого защитника. Игрок клуба АЕК (Афины), бывший игрок сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.

Клубная карьера 
Джибриль Сидибе — воспитанник клуба «Труа». Впервые за «Труа» сыграл 20 марта 2010 года в матче лиги Насьональ против «Мулена».
По итогам сезона 2009/10 «Труа» вышел в Лигу 2, и в матче против «Гренобля», сыгранном 17 сентября 2010 года защитник дебютировал в этой лиге.
Забил первый гол за команду 17 февраля 2012 года (в ворота «Седана»).
Летом 2012 года Сидибе перешёл в «Лилль». Всего за «Труа» защитник провёл 41 матч и забил 1 гол.

Джибриль Сидибе впервые сыграл за «Лилль» 25 августа 2012 года в матче 3-го тура чемпионата против «Ниццы». Он провёл на поле весь матч и забил гол на 59-й минуте встречи
.

19 сентября 2012 года в матче против БАТЭ Сидибе дебютировал в Лиге чемпионов
.
В ответном матче с белорусской командой, прошедшем 20 ноября, защитник забил гол в ворота соперника, а затем получил две жёлтых карточки и был удалён с поля.

Карьера в сборной 
С 2011 по 2012 годы Джибриль Сидибе выступал за сборную Франции для игроков не старше 20 лет. Защитник сыграл за команду 7 товарищеских матчей.

Достижения 
 Сборная Франции
 Чемпион мира: 2018

 «Монако»
 Чемпион Франции: 2016/17

 Личные
 Кавалер ордена Почётного легиона: 2018

Статистика выступлений

Клубная

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Эвертон»